Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але обидві вони не змогли взяти участь через травми.

Кікі Бертенс і Демі Схюрс виграли титул, у фіналі перемігши пару Андрея Клепач і Марія Хосе Мартінес Санчес з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Brisbane International, парний розряд
Жінки, парний розряд